Ляндзбергис — литовская фамилия. 

Известные носители:

 Ляндзбергис, Зигмантас (1929—1993) — литовский архитектор.
  (род. 1965) — литовский художник.

См. также 
 Ландсбергис